Гали́на Кала́шникова:
 Калашникова, Галина Алексеевна (1922—2010) — советская и российская актриса, театральный режиссёр, педагог.
 Калашникова, Галина Сергеевна (1936—1988) — советская балерина, педагог, Народная артистка Татарской АССР (1956).